La Strada ima više značenja:
 La Strada, Forlì-Cesena
 La Strada, Ravenna